59e (Staffordshire) Infanteriedivisie - Britse legereenheid
 59e Infanteriedivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid